No Rest for the Wicked – album degli Helix del 1983
 No Rest for the Wicked – album di Ozzy Osbourne del 1988